Mulgrave (Canada); een plaats in Nova Scotia
Mulgrave (rivier); een rivier in Queensland, Australië